Suburban:

 Suburban Noize Records — звукозаписывающий лейбл.
 Chevrolet Suburban — полноразмерный SUV, разработанный Chevrolet.